Walk on By kan syfta på:

 Walk on By (Leroy Van Dyke-låt)
 Walk on By (Dionne Warwick-låt)
 Walk on By" (låt av Britney Spears) – en låt med Britney Spears från albumet Oops!... I Did It Again
 Walk on By" (låt av Cake) – en låt med Cake från albumet Prolonging the Magic
 Walk on By" (låt av Fat Joe) – en låt med Fat Joe från albumet Don Cartagena
 Walk on By: The Story of Popular Song – en dokumentärserie i BBC som nominerades till brittiska akademins TV-pris 2002